Convento das Capuchas
 Convento de Nossa Senhora do Loreto (Lagos), também conhecido como Convento dos Capuchos
 Convento dos Capuchos (Caparica)
 Convento dos Capuchos (Sintra)
 Convento e igreja de Santo António dos Capuchos (Angra do Heroísmo, Açores), também conhecido por Livramento

Desambiguação